Селищенское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:
 Селищенское сельское поселение — входит в Кадыйский район Костромской области;
 Селищенское сельское поселение — входит в Селижаровский район Тверской области.